Miejscowości na Jamajce:
 Rocky Point – miejscowość w regionie Clarendon

Miejscowości na Norfolku:
 Rocky Point – miejscowość na wyspie Norfolk

Miejscowości w USA:
 Rocky Point – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
 Rocky Point – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake
 Rocky Point – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Rocky Point – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap

Gminy w USA:
 Rocky Point (ang. Rocky Point Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender